Die Sierra de Albarracín ist ein Gebirgsabschnitt des Iberischen Gebirges, der eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien bildet. Das Gebiet liegt im Südwesten Aragoniens in der Provinz Teruel. Die Comarca umfasst eine Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Die Hauptstadt ist Albarracín, die größte der 25 zugehörigen Gemeinden. 

Die Sierra de Albarracín grenzt im Westen an die Provinz Guadalajara, im Norden an die Comarca del Jiloca, im Osten an die Comunidad de Teruel und im Süden an Provinz Cuenca.

Gemeinden 

Die wichtigsten Wirtschaftszweige in der Comarca sind Viehzucht und Forstwirtschaft.

Im Kulturerbe ragt die Hauptstadt Albarracín heraus, die eine Kathedrale und eine ehemalige Burg mit langer Ummauerung besitzt. In der Umgebung finden sich darüber hinaus Höhlenmalereien, die zwischen 6.000 und 1.500 Jahre alt sind. Auf ihrer Hochzeitsreise besuchten Kronprinz Felipe und Leticia Ortiz Albarracín.

Weblinks 

 Homepage der Stadt Albarracín

Comarca in der Provinz Teruel